Le tournoi de tennis de Zagreb 2007 s'est déroulé du  au . C'est la .

Faits marquants 
 C'est la dernière édition du tournoi sur moquette (int.).
 Márcos Baghdatís remporte son  en simple face à Ivan Ljubičić.
 En double la paire allemande, Michael Kohlmann et Alexander Waske remporte le titre face à František Čermák et Jaroslav Levinský. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
2007 en Croatie
Tennis en janvier 2007
Tennis en février 2007